Sonibius är ett släkte av mångfotingar. Sonibius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkrypare
Sonibius